Las siglas SM o Sm pueden referirse a:

 Supermoto, un tipo de moto.(Motocross con ruedas lisas y son aptas para circular).
 Samario, un elemento químico, 
cuyo símbolo es Sm.
 Grupo SM, una editorial española.
 S.M. Entertainment, agencia musical surcoreana.
 Su Majestad, tratamiento protocolario del monarca.
 Sociedad de María dab. a:
 Sociedad de María (Maristas), también llamados Padres Maristas.
 Sociedad de María (Marianistas), también llamados Compañía de María.
 Módulo de servicio (Service module) -- SM

Siglas